Wonderwall est un film de 1968 par Joe Massot ;
Wonderwall est la bande originale de George Harrison du film Wonderwall ;
Wonderwall est une chanson du groupe de rock britannique Oasis ;
Wonderwall est un groupe de pop allemand.